Nakło ist der Name von folgenden Ortschaften in Polen:

 Nakło (Lelów), Dorf in der Woiwodschaft Schlesien
 Nakło (Nakel), Dorf in der Woiwodschaft Oppeln
 Nakło (Stubno), Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland

Siehe auch:
 Nakło nad Notecią
 Nakło Śląskie, Dorf in der  Gemeinde Świerklaniec in der Woiwodschaft Schlesien
 Náklo